Crespo (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Lara
Crespo (Entre Ríos), een plaats in het Argentijnse departement Paraná in de provincie Entre Ríos